Роздо́льне () — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.